Detta är en lista över sjöar i Härryda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Härryda kommun.

Lista

Externa länkar

Härryda kommun
 Lista